Running Man peut faire référence à :
 Running Man, un roman d'anticipation de Stephen King.
 Running Man, un film d'action américain réalisé par Paul Michael Glaser, avec Arnold Schwarzenegger.
 Running Man, une série télé-réalité sud-coréenne.